Люге́ () — французская фамилия.

Известные носители:

 Люге, Андре (1892—1979) — французский актёр, режиссёр и сценарист. Отец Розины Люге.
 Люге, Лео (1864—1935) — французский композитор. Брат Марселя Люге.
 Люге, Марсель (1865—1934) — французский писатель и драматург. Брат Лео Люге.
 Люге, Рене (1813—1904) — французский актёр.
 Люге, Розина (1921—1981) — французская актриса. Дочь Андре Люге.